Die EBS Dayton Open 2008 fanden vom 23. bis 28. Januar 2008 in Dayton, Ohio in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2007/08 und gehörte zur Kategorie 5 Star. Es war mit 50.000 US-Dollar dotiert.

Titelverteidiger war Ramy Ashour, der nicht erneut antrat. Im Endspiel gewann Thierry Lincou gegen David Palmer mit 17:15, 7:11, 11:8, 6:11 und 11:7.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Robert McFadzean einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2007/08
2008